Теодор I може да се отнася за:
 Теодор I (папа) (?-649), римски папа
 Теодор I Ласкарис (1175-1222), император на Никея
 Теодор Комнин (1180-1253), деспот на Епир
 Теодор I Палеолог (1290-1338), принц на Византия и маркграф на Монферат